Орава може да се отнася за:
 Орава, географска област в Словакия
 Орава (река), река в Словакия
 Орава (село), село в Естония
 Орава (община), община в Естония